Те́эт А́ллас (; 2 июня 1977, Пярну, Эстонская ССР, СССР) — эстонский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Аллас начал свою карьеру в 1995 году в местном клубе «Пярну», за который он выступал три сезона, сыграл 13 матчей и забил 2 мяча.

Проведя следующие три года в клубе «Вильянди», Аллас перешёл в таллинскую «Флору». За десять сезонов стал четырёхкратным чемпионом Эстонии и обладателем двух кубков страны. 11 ноября 2006 года в матче за суперкубок Эстонии Аллас не забил решающий пенальти в послематчевой серии, в результате чего трофей достался клубу «ТФМК».

В 2010 году перебрался в шведский «Далкурд», где провёл 13 матчей.

С 2011 по 2013 годы играл за «Пайде». По окончании сезона 2013 год перешёл в клуб «Ретро».

Сборная 
Аллас вызывался в молодёжные сборные до 16 лет, до 19 лет и до 21 года, сыграв за них в общей сложности 23 матча и забив 3 мяча.

За национальную сборную Эстонии Аллас дебютировал 1 марта 1997 года в матче против сборной Азербайджана. Всего за сборную защитник сыграл 73 матча и забил 2 мяча.

Голы за сборную 

1 Первым указано число голов, забитых сборной Эстонии
 д = дома
 ТМ = товарищеский матч
 ОЧЕ = отборочный турнир к Чемпионату Европы

Достижения 
 Командные
 Чемпион Эстонии (4): 2001, 2002, 2003, 2010
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 2007/08, 2008/09

 Личные
 Серебряный мяч автору лучшего гола за сборную (в матче против Молдавии) (1): 2002

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 28 июля 2014 года)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Пайде»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Ретро»